Gabriel Sokolnicki (zm. 1688) – kasztelan międzyrzecki
 Gabriel Michał Sokolnicki (1877–1975) – polski inżynier elektryk, rektor Politechniki Lwowskiej